Tsantsanoglou ist der Familienname folgender Personen:

 Kosmas Tsantsanoglou, griechischer Hörfunkjournalist, Pionier des Hörfunks in Griechenland
 Kyriakos Tsantsanoglou (* 1935), griechischer Klassischer Philologe 
 Maria Tsantsanoglou, griechische Kunsthistorikerin